Гран-при Италии 1984 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 9 сентября 1984 года.

Гонка 

|}

Ни Гартнер, ни Бергер не получили очков в зачёт чемпионата, так как их команды изначально заявляли по одному автомобилю в чемпионате мира.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии